Osoby o tym nazwisku:
 David Bonnar – katolicki duchowny
 Stephan Bonnar – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki